Жалюзі — складені з вузьких дощечок або металевих пластинок віконниці або штори для регулювання світла і повітряного потоку в приміщенні
 Жалюзі — пристрій у вигляді вентиляційних ґрат з нерухомими або обертовими перами для регулювання повітряного потоку
 «» — роман Алена Роб-Ґріє, опублікований 1957 року. У назві обігрується двозначність французького слова jalousie (що може означати як «жалюзі», так і «ревнощі»)

Примітки